La classe Spira peut faire référence à une classe de:
 Classe Spica (torpilleur italien), une classe de torpilleurs construit pour la Regia Marina dans les années 1930.
 Classe Spica (torpilleur suédois), une classe de torpilleurs construit pour la Marine royale suédoise dans les années 1960.